Александр Олегович Куницкий (; ) — украинский блогер, частный предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва. Имеет два гражданства: украинское и израильское.

Биография 
Родился 25 августа 1983 года в Запорожье. Образование профессионально-техническое. Учился в Центре профессионального технического образования № 6 г. Запорожье (специальность «Повар-кондитер)».

После этого эмигрировал в Израиль где получил гражданство и отслужил три года в армии.

Куницкий является руководителем общественной организации «Чистый Харьков».

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» (избирательный округ № 169, Киевский район, часть Московского района г. Харькова). На время выборов: физическое лицо-предприниматель, проживает в г. Харькове. Беспартийный.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Государством Израиль, руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Перу.

Член партии «Слуга народа».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Персоналии:Харьков
Блогеры Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»